Аризона Даймондбэкс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 77 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 14
 Поражений: 10
 Процент побед: 58.33
 Очков набрано: 104
 Очков пропущено: 112

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 127
 Очков пропущено: 143

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 9
 Поражений: 19
 Процент побед: 32.14
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 179

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 115

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 9
 Поражений: 19
 Процент побед: 32.14
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 196

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 15
 Поражений: 10
 Процент побед: 60
 Очков набрано: 103
 Очков пропущено: 107

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 1
 Поражений: 1
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 3
 Очков пропущено: 4

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Аризона Даймондбэкс‎
МЛБ в сезоне 2005